Maciej Wojciech Kowalski (ur. 1972) – polski muzyk
 Maciej Kowalski (ur. 1984) – polski perkusista